Чингисхан (фильм, 1965) — США
 Чингисхан (фильм, 1993)
 Чингисхан (фильм, 2007) — Россия